César Agostini foi um médico é político brasileiro. Foi por três vezes prefeito de Fundão entre as décadas de 1930 e 1940. Fez oposição à ala política do ex-prefeito Everaldino Silva e de Eloy Miranda na segunda metade da década de 1930, sendo mais bem votado pelos eleitores de Timbuí do que os da sede, de onde era natural.

Morou a partir de 1925 na residência e comércio da família Agostini, atual Casa da Cultura de Fundão. No mesmo ano, é creditado como representante da revista Vida Capichaba em Fundão.

Como prefeito, César Agostini foi responsável, em 1938, por obras de reforço estrutural na ponte sobre o rio Fundão entre a rua Major Bley e a região do hospital da cidade. Também em seu governo o distrito de Nova Almeida foi transferido de Fundão para a Serra e o distrito de Três Barras (atual Irundi) foi passado de Santa Teresa para Fundão, porque a firma Agostini, de Três Barras, tinha maior arrecadação de impostos do que toda Nova Almeida. Agostini ficou conhecido por seu trabalho assistencial na região de Fundão.

Ligações externas
 

 

Prefeitos de Fundão (Espírito Santo)
Naturais de Fundão (Espírito Santo)